Alafia (Mali), gemeente in de regio Timboektoe in Mali
 Alafia (plant), geslacht uit de maagdenpalmfamilie